Sillars ist der Name

 einer französischen Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Sillars
 des neuseeländischen Straßenradrennfahrers Matthew Sillars